Riječ referent može imati više značenja:
 osoba koja drži referat; predavač, izlagač;
 službenik koji je zadužen određen ogranak djelatnosti ili za obradu nekog područja i za izvještavanje o njemu; službenik-izvjestitelj, savjetnik (npr. komercijalni referent);
 u semiotici, stvarni predmet ili događaj na koji riječ, izraz ili simbol upućuje 
 u logici, prvi termin u tvrđenju na koji se odnose svi potonji termini u istom tvrđenju

Zanimanja
Odgoj i obrazovanje
Logika